Oliveros ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Oliveros (* 1998), uruguayischer Fußballspieler
 José Francisco Oliveros (1946–2018), Bischof von Malolos
 Pauline Oliveros (1932–2016), US-amerikanische Komponistin
 Princesa Oliveros (* 1975), kolumbianische Hürdenläuferin